Loreen puede hacer referencia a:
 Loreen (1983-), una cantante y productora musical sueca.
 Loreen, una canción de la cantante alemana Sandra.